Municipio de Castle Butte puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Castle Butte (condado de Pennington, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Pennington.
 Municipio de Castle Butte (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.